(}) 
 Барнстебел — округ у штаті Массачусетс 
  Барнстебел — місто в окрузі Барнстебел
  Барнстебел — селище, частина міста Барнстебел